Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди мужчин — ежегодное соревнование финских мужских команд по кёрлингу. Проводится с 1983 года. Организатором турнира является Ассоциация кёрлинга Финляндии ().

В 1983—1998 турнир назывался «Кубок Финляндии» (, ), проводился в формате кубкового турнира (обозначается одним годом). С сезона 1998—1999 «Кубок Финляндии» стал отдельным турниром, а чемпионат Финляндии стал проводиться на протяжении всего сезона в несколько туров (обозначается двумя годами — например, «2001—2002»).

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Финляндию на международной арене как мужская сборная Финляндии.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы Финляндии по кёрлингу | Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Финляндии

См. также 
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу на колясках

 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1983 года